El término trino puede referirse:

En la biología
al trino, el gorjeo o canto de algunos pájaros;

En la música
a un trino, un adorno musical;
 también a Trino, álbum de Dulce y Agraz;

En la geografía
a Trino, una ciudad italiana;

Personas 
 Trino Arizcorreta (1902-1964), futbolista español;
 Trino Yelamos (1915-1989), ciclista francés;
 Trino Cruz (n. 1960), poeta gibraltareño;
 Trino Camacho (n. 1961), historietista mexicano;

Otros 
 Cuando alguien envía un mensaje vía Twitter.